Allgemeine Musikgesellschaft steht für:

 Allgemeine Musikgesellschaft (Basel)
 Allgemeine Musikgesellschaft Zürich

Siehe auch
 Musikverein